Recurso (direito) — o meio pelo qual a parte cujo mérito não tenha sido provido, ou parcialmente provido, em um processo provoca a revisão da decisão judicial ou administrativa que lhe é desfavorável
 Fator de produção — ou insumo ou recurso: material necessário em um processo de produção
 Recurso (psicologia) — designam as fontes de força pessoal que ajudam a pessoa a superar um momento difícil
 Recursos humanos - gestão de pessoal numa empresa